Il doppio del torneo di tennis Chevrolet Classic 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Olivier Delaître e Rodolphe Gilbert che hanno battuto in finale Shelby Cannon e Greg Van Emburgh 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Nelson Aerts /  Danilo Marcelino (quarti di finale)
 Shelby Cannon /  Greg Van Emburgh (finale)

 Horacio de la Peña /  Peter Doohan (quarti di finale)
 Pablo Albano /  Todd Nelson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chevrolet Classic 1991
ATP Tour 1991